Kheti può riferirsi a sette faraoni dell'antico Egitto:
 Kheti I (IX dinastia);
 Kheti II (IX dinastia);
 Kheti III (o Khet... Neferkara; IX dinastia);
 Kheti IV (o Mer...; IX dinastia);
 Kheti V (o Uahkara Kheti; X dinastia);
 Se...ra Kheti (X dinastia);
 Kheti VI (o Nebkaura Kheti; X dinastia);
 Kheti VII (o Meribtawy; X dinastia).